Иван Ро́каччу (; около 1560 года, деревня Тикша (ныне поселок Ти́кша (карел. Tiikši) Муезерский район, Карелия) — около 1615 года, там же) — карельский крестьянин, предводитель партизанского движения, противостоявшего шведской оккупации северной Карелии на рубеже XVI—XVII веков.

Биография 
В дозорной книге Лопских погостов 1597 года среди «волостных лучших людей», принимавших участие вместе с московским дьяком Дмитрием Алябьевым и подьячим Григорием Кобелевым в составлении этой дозорной книги, назван «волостной человек» Ругозерского погоста Иван Степанов Рогач. В самой дозорной книге указано, что Иван Рогач проживает в своём дворе в волостке Тикша.

Современные историки отождествляют Ивана Степанова Рогача с легендарным партизанским командиром, народным героем — Иваном Рокаччу (Рогаччу), погибшим в бою со шведским отрядом.

Похоронен в родном селе Тикша. Его могила сохранилась и стала объектом туристского паломничества. Сосна, росшая на могиле народного героя считалась «святой», на ствол повязывались расшитые полотенца.

В 1950 году этнограф А. М. Линевский произвёл археологическое изучение могилы Ивана Рокаччу. В могиле был обнаружен костяк мужчины, а также два женских и два детских скелета со следами насильственной смерти. Вероятно, что семья героя была уничтожена оккупантами. Известный антрополог М. М. Герасимов по черепу восстановил облик И. Рокаччу. Этот бюст находится в Национальном музее Республики Карелия.

Память 
25 января 2021 года в карельской столице — городе Петрозаводске одной из улиц присвоено имя Рокаччу.

Примечания

Литература 
 Мулло И. М. Памятники истории и культуры Карелии. — Петрозаводск, — 1984
 Старостина Т. В. Дозорная книга Лопских погостов 1597 года о герое народных преданий Иване Рогаччу // Вопросы изучения и издания писцовых книг и других историко-географических источников. — Петрозаводск, — 1991, стр. 83—86
 Пашков А. М. Карельские просветители и краеведы XIX — начала XX века. — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2010. — 446 с. ISBN 978-5-8021-1047-8, стр. 21—22

Ссылки 
 Иван Рокаччу — народный герой
 Тикша
 Туристский потенциал: Муезерский район

Партизаны
Персоналии:Карелия
Родившиеся в Муезерском районе
Умершие в Муезерском районе
Похороненные в Муезерском районе